Браян Джекс — британський дзюдока 
 Гаррі Джекс — новозеландський ботанік
 Джекс (Багамські острови) — острів